Пейто:

 Пейто — персонаж греческой мифологии
 Пейто — озеро в национальном парке Банфф (Альберта)
 Пейто — пик в провинции Альберта.
 (118) Пейто — астероид, обнаруженный в 1872 году